

Aeronautica 
 Douglas DC-5 – aereo di linea della Douglas Aircraft Company

Musica 
 DC5 – The Dave Clark Five, gruppo musicale beat britannico